Джеймз Улвет (, английското произношение на фамилията е по-близко до Уулвит) е канадски актьор, най-известен като Мат Скот от сериала Белият зъб. Той има по-малък брат – Гордън Майкъл Улвет.

Преди да стане актьор той учи драма в колежа и университета. За кратко продава бургери за компанията МакДоналдс.

Първата му поява е през 1990 в ситкома „Кучешка къща“. По-късно се появява и в „Непримиримият“ (1992). След успеха си в този филм той се премества в Холивуд и през 1993 получава една от главните роли в „Белият зъб“ - на Мат Скот и я играе една година - между 1 март 1993 и 1 март 1994. След нея до днес той е успешен актьор.

Освен това свири на китара.

Филмография

Външни препратки 
 

Канадски актьори и актриси
Хора от Онтарио